Alice Bellagamba – ballerina e attrice italiana
 Niccolò Bellagamba – giornalista televisivo italiano